Старая Обь — название нескольких проток Оби:

 Старая Обь — на 1201 км Оби, в Ханты-Мансийском районе ХМАО. 
 Старая Обь — на 1649 км Оби, в Нижневартовском районе ХМАО.
 Старая Обь — на 2588 км Оби, в Кривошеинском районе Томской области. 
 Старая Обь — на 2723 км Оби, в Шегарском районе Томской области.
 Старая Обь — на 3192 км Оби, в Каменском районе Алтайского края. 
 Старая Обь — на 3380 км Оби, в Первомайском районе Алтайского края.